Бронницька гора — ботанічний заказник місцевого значення у селі Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області.
 Бронницька гора — пам'ятка природи регіонального значення Новгородського району Новгородської області Росії.